Redox har flere betydninger:

 Redoxreaktion
 Researchkollektivet Redox